- 8-й сингл японського поп-гурту Kalafina. Пісня Kagayaku Sora no Shijima ni wa використовується як закриваюча тема (8-й епізод) в аніме Kuroshitsuji II.

Список треків

Чарти

Примітки 

Сингли 2010
Пісні Юкі Каджіури
Сингли Kalafina